Кукушкино — хутор, входит в состав Раздорской сельской территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области России. Население  человек ().

История

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, у р. Лычак.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Лесная и ул. Линейная

Абсолютная высота 86 метров над уровня моря
.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 39 человек мужчин — 18, женщин — 21 (46,2 и 53,8 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 96 % из общей численности населения в 45 человека

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Стоит на автодороге. Остановка «Кукушкино».

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Михайловка